Con el nombre de Ramón de Abadal se puede hacer referencia a:

 Raimundo de Abadal Calderó (Vich, 1862 — Rupiá (Gerona), 1945), abogado y político español conservador.
 Ramón de Abadal y de Vinyals  (Vich, 1888 – Barcelona, 1970), político e historiador español de ideología nacionalista catalana.